Mesen (artes marciais): uma técnica de caratê.
 Mesen (Bélgica): um município belga do Distrito de Ieper|Ypres.
Desambiguação
Desambiguações de topônimos